Alfred Benzon har flere betydninger:

 Alfred Benzon (1823-1884) – dansk apoteker og erhvervsmand
 Alfred Benzon (1855-1932) (1855-1932) – dansk apoteker og erhvervsmand
 Alfred Benzon (virksomhed) – dansk kemisk virksomhed, grundlagt 1849
 Alfred Benzons Fond/The Alfred Benzon Foundation – dansk fond stiftet 1952 af Bøje Benzon